L'edizione 1956-57 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu José Águas (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1956-57 e qualificato in Coppa dei Campioni 1957-1958.
  Covilhã e Atlético CP retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (86 gol segnati)
 Miglior difesa:  (23 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+63)
 Maggior numero di pareggi: , , , ,  (7)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie: ,  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (16)
 Peggior attacco: ,  (32 gol segnati)
 Peggior difesa:  (69 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-34)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1956-1957

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Campionato portoghese di calcio